Hadak útján
Hadak útján (War Horse), Michael Morpurgo 1982-ben kiadott háborús ifjúsági regénye
War Horse – Hadak útján (War Horse), a regény színpadi feldolgozása
Hadak útján (War Horse), 2011-ben bemutatott filmadaptáció Steven Spielberg rendezésében

A hadak útján
 A hadak útján, a Romantikus Erőszak együttes 2004-es albuma